Hrbat je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u uzvisine na dnu otvorenog mora kao što su prag, ravnjak i podmorski vrh. To je duga i uska uzvisina strmih padina.

Izvori 

Geomorfologija